Евровизия 1976 е 21-вото издание на песенния конкурс.

История 
Провежда се на 3 април в Конгресния център на град Хага, Нидерландия. Домакините избират за водеща Кори Брокен, изпълнителката, която носи първата победа за Нидерландия на този фестивал още при второто му издание през 1957 г. Побеждава британската песен „Save Your Kisses for Me“ на „Брадърхуд ъф мен“. Швеция, Малта и Турция се оттеглят, но на тяхно място се завръщат Гърция и Австрия. Докато все още е в сила поправката в правилата, позволяваща на всеки изпълнител сам да избере езика на песента си, „Евровизия 1976“ е фестивалът, на който са представени най-много англоезични песни от всички издания до този момент. Нидерландските домакини отново, както и през 1970 г., се представят със сцена, чийто елементи постоянно се движат зад изпълнителите.

Завръщане 
Няколко изпълнители, участвали в предишни издания, се завръщат на фестивала отново. Фреди, който представя Финландия през 1967 г.; Сандра, представителката на Нидерландия през 1972 г.; Питър, Зю и Марк, представителите на Швейцария през 1971 г. и Ане-Карине Стрьом, която пее за Норвегия и през 1974 г. Италия изпраща все още неизвестните в Европа Ал Бано и Ромина Пауър, чиято огромна популярност тепърва предстои.

Промяна в правилата 
И през тази година централата на Европейския съюз за радио и телевизия продължава да получава протестни писма от поклонници на конкурса. Те настояват езиковата поправка да бъде отменена, а проявата да се върне към първоначалния замисъл – фестивал, в който всяка държава се представя на националния си език. Най-масови са протестите в Швеция, което е и една от причините местната телевизия да се откаже от участие. Втората е финансова. Новите промени в правилата, влезли в сила през 1976 г., предвиждат парична санкция за всяка една държава, чиято песен е спечелила в предходната година, но тя е отказала да организира фестивала в следващата. Телевизията на Швеция се притеснява, че няма да има достатъчно средства, с които да организира проявата, ако спечели отново.

Политически страсти 
Почти няма издание на конкурса, което да не е белязано от актуални политически проблеми между държавите, колкото и организаторите на „Евровизия“ да се опитват да го държат встрани от политиката. Гърция, която през 1975 г. бойкотира фестивала, заради турската инвазия в Кипър, сега решава да участва, но с политическата песен „Богородице, Богородице“. Текстът ѝ е посветен на инвазията в Кипър, а също е протест срещу турската външна политика. Още щом се разбира, че гърците са избрали именно това изпълнение, Турската телевизия от своя страна обявява, че ще бойкотира фестивала. Европейският съюз за радио и телевизия обсъжда какво да прави с гръцката песен, но в крайна сметка тя е допусната до участие без промяна в текста ѝ.

Неосъществени участия 
Малта първоначално подава заявка и дори избира свой изпълнител. Това е Енцо Гузман с песента „Sing Your Song, Country Boy“. Без да оповести каквито и да е причини, местната телевизия оттегля заявката си. Малта няма да се появи на фестивала до 1991 г. За втори път, след „Евровизия 1969“, Лихтенщайн прави опит да се включи във фестивала. Страната избира за свой участник Биги Бахман с песента „Little Cowboy“. Отново обаче не е допусната. Причините са същите както и през 1969 г. – Лихтенщайн няма свои медии, а основното изискване за участие на „Евровизия“ е поне едно национално радио или един телевизионен канал да е член на Европейския съюз за радио и телевизия. Лихтенщайн се сдобива със своя телевизия едва през 2008 г.

Резултати

Гласуване

12 точки 
Държави, които получават 12 точки:

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

1976
Музикални фестивали в Хага
1976 година